O rio Campo Real é um curso de água que banha o estado do Paraná. 

Campo Real